Kasielke ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Kasielke (* 1933), deutsche Psychologin
 Sebastian Kasielke (* 1988), deutscher Ruderer